Барбареско — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт.
 Барбареско — сухе червоне вино.